Сиблаг, Сибирский ИТЛ или Сибулон — исправительно-трудовой лагерь или управление лагерей особого назначения в Западно-Сибирском крае с центром попеременно в городах Мариинске или в Новосибирске.

История 
Сибирский лагерь, Сиблаг (адрес «п/я АГ-247» либо «п/я 247»), исправительно-трудовой лагерь в Западно-Сибирском крае был организован осенью 1929 года во исполнение решения правительства об использовании труда заключённых при колонизации отдаленных районов СССР и эксплуатации их природных богатств (решение оформлено Постановлением Совнаркома от 11.07.1929). Приказ о создании не найден, первое обнаруженное упоминание — это назначение начальника лагеря с 1 сентября 1929 года. По крайней мере вплоть до начала 1960-х годов ещё действовал.

С момента образования Сибулон был подчинён ОГПУ, а именно с 25 апреля 1930 года Управлению лагерей (УЛАГ) — ГУЛАГ ОГПУ и Полномочного представительства (ПП) ОГПУ по Западно-Сибирскому краю. С 8 мая 1935 вошёл в подчинение Отдела лагерей, трудпоселений и мест заключения (ОЛТПиМЗ) Управления НКВД по Западно-Сибирскому краю. С 21 октября 1937 года в прямом подчинении у ГУЛАГа (ГУЛАГ НКВД с 21.10.1937; ГУЛАГ Министерства юстиции с 02.04.1953 и т. д.), за исключением нескольких лет (с 29 июля 1939 по 7 апреля 1942), когда находился в ведении Управления исправительно-трудовых лагерей и колоний (УИТЛК) УНКВД по Новосибирской области. 9 апреля 1956 с упразднением ГУЛАГа перешёл к УИТЛК МВД РСФСР.

Дислокация управляющего центра постоянно менялась: с момента организации до 15.12.1933 в Новосибирске, затем с 15.12.1933 до (не позднее) 7.08.1935 в Мариинске; снова в Новосибирске с не позднее 7.08.1935 — не ранее 28.02.1937, опять в Мариинске, не ранее 28.02.1937 — по 29.07.1939; ещё раз в Новосибирске с 29.07.1939 по 4.09.1943, и наконец, насколько известно, окончательно в Мариинске, начиная с 4.09.1943.

С 1933 года заключенные Сиблага были заняты в строительстве Горно-Шорской железной дороги от ст. Кулеп Томской железной дороги в сторону станции Таштагол (95 км) для перевозки руды с Таштагольских месторождений на Кузнецкий металлургический комбинат. 25 апреля 1938 года для этих целей на базе 9-го Ахпунского лаготделения Сиблага был создан Горшорский ИТЛ. 31 января 1941 года был издан приказ НКВД СССР «0 ликвидации Горно-Шорского лагеря НКВД в связи с окончанием строительства железной дороги Мундыбаш — Таштагол».

Структура 

К 1936 в структуре СибЛАГ находились 2 лаготделения (Осиновское, Ахпунское), 15 отдельных лагерных пунктов (Мариинский, Яйский, Арлюкский, Ново-Ивановский, Антибесский, Томский, Берилюсский, Чистюньский, Орлово-Розовский, Сусловский, Юргинский, Кемчугский, Камышенский, Тайгинский, Чуйский), 3 фабрично-заводских колонии (Искитимская, Новосибирская, Прокопьевская) и 10 тюрем.

В феврале-марте 1943 года Управлению НКВД Кемеровской области из подчинения Управлению НКВД по Новосибирской области были переданы Яйское отделение № 5, Тайгинский отдельный лагерный пункт № 2, Ахпунское отделение № 6, Кемеровский ОЛП № 6, Новокузнецкий ОЛП № 7, Гурьевский ОЛП № 8, Кемеровский ОЛП № 10, а также шесть приемников-распределителей и 11 инспекций исправительно-трудовых работ.

Яйское лаготделение обслуживало швейную фабрику и имело лагпункт на 200 заключенных в 40 км от станции Яя в подсобном сельском хозяйстве на землях колхоза имени Георгия Димитрова в Ижморском районе.

 Лаготделения
 1-ое отделение в Мариинске.
 2-ое отделение на ст. Суслово Томской железной дороги), июнь 1935 года, позднее Сусловский ОЛП в 1937 году.
 7-ое лаготделение (Ининское), строительство Ининского моста, декабре 1934 — 1 мая 1936.
 9-ое Ахпунское лаготделение существовало до 25 апреля 1938 года.
 Арлюкское отделение существовало 12 мая 1936.
 Искитимское лаготделение с 1930-е по 1953 год.
 Нарымское отделение
 Новоивановское отделение существовало в 1937 году.
 Томское отделение в рамках Сиблага 29.01.1936.
 Томасинлаг — лагерь по строительству ж.д. сообщения «Томск — Асино — Белый Яр — Лесосибирск».
 ПромИТК № 1 Сиблага (ст. Яя, швейная фабрика)
 Отдельные лагпункты
 Алзамайский лагерный пункт Сиблага (станция Камышет Томской железной дороги)
 Антибесский лагерный пункт, в окрестностях Мариинска.
 «Мариинский распределитель» лагпункт Сиблага.
 Орлово-Розовский отдельный лагерный пункт.
 Лагерные лесоповальные пункты Томско-Тимирязевского спецлеспромхоза.
 Летяжский ОЛП
 Юргинский ОЛП (отдельный лагерный пункт) существовал в 1937 году.

 Спецкомендатуры

Спецкомендатуры имели в своём составе спецпоселения (для ссыльных и раскрестьяненных, прочих репрессированных на поселение в Сибирь), лагерные пункты (лесоповальные, лесосплавные и др.) и спецсовхозы.

 Шегарская спецкомендатура (на территории Приобья Новосибирского и Томского краевых округов);
 Нарымская спецкомендатура (на территории бывшего Нарымского края);
 Парбигская спецкомендатура
… др.

Численность 

В 1938 году за 9 месяцев, то есть к 1 октября, численность заключённых Сиблага сократилась на 42,5 % (c 78 838 до 45 295), из оставшихся 31,3 % (14 171) были осуждены по 58 статье за так называемые контрреволюционные преступления, а 24,9 % (11 261) — «социально-опасные» и «социально-вредные элементы». В 1941 году за первые полгода (к 1 июля) численность заключённых выросла на 18,2 % (с 43 857 до 51 828 заключённых).

Доля политических заключённых в Сиблаге менялась в конце 30-х — начале 40-х несущественно: от 31,3 % в 1938 году (данные на 1 октября) до 34,7 % в 1942 году (данные на 1 апреля). И это вопреки тому, что 21 мая 1939 в Сиблаге были ликвидированы отделения с особым режимом, и наиболее «социально-опасные з/к», к которым относились и осуждённые 58 статье, были переведены в отдаленные лагеря: Севвостлаг, Норильлаг, Воркутлаг и Ухтпечлаг. В 1943 в СССР была учреждена каторга. В октябре 1947 в Сиблаге содержалось 4657 каторжников (из них 765 женщин), в марте 1951 года — 3699 (из них 884 женщины-каторжанки).

В Сиблаге были и женские лаготделения. Доля женщин среди заключённых была относительно стабильна в 1940-е годы (1.04.1942 — 23,6 % (16 610 человек); 1.10.1947 — 20,9 % (7848)) и начала резко возрастать в 50-е годы (1.03.1951 — 41,7 % (13 845); 20.05.1956 — 75,2 % (10 150)).

Выполняемые работы 

 полеводство и животноводство (в 1951 году в хозяйстве Сиблага — 8400 голов крупного рогатого скота, 29 406 свиней, 5504 лошади).
 лесозаготовки,
 угледобыча,
 договорные работы с Союззолотом,
 дорожное строительство:
 лесовозная ж/д ветки Итатка—Ксеньевка—р. Чулым (42,5 км),
 Нифантьевское шоссе (174 км в Туруханском кр.),
 Горно-Шорская железная дорога
 Чуйский тракт,
 строительство Чемальской ГЭС в 1935 г.
 стр-во № 392 в г. Кемерово рабочей силой заключённых,
 стр-во кирпичного завода в Мариинске,
 обслуживание кирпичных заводов,
 обслуживание Яйской швейной ф-ки, по сведениям на 1940 год это было крупнейшее пошивочная фабрика ГУЛАГа по изготовлению одежды для заключенных.
 рыболовство,
 выпуск швейной продукции,
 выпуск трикотажной продукции,
 выпуск валяльной продукции,
 выпуск овчинно-шубной продукции,
 выпуск кожевенно-обувной продукции,
 металлообработка.

По данным на 1932 год лесозаготовками было занято 6000 заключенных, угледобычей — 6800 зека, сельским хозяйством — 6000 и производством товаров ширпотреба — 3600 зека.

Начальники 
 Чунтонов М. М., с 01.09.1929 по 28.10.1931;
 Биксон, И. М., с 28.10.1931 по 23.08.1932;
 Горшков А. А., с 23.08.1932 по 22.11.1933;
 Соколов П. П. (врид), с 22.11.1933 — ?;
 Чунтонов М. М., с 19.02.1934 по 22.04.1936;
 Шишмарёв А. П., старший лейтенант ГБ, с 03.10.1936 по 14.09.1938, арестован;
 Свиридов А. С., старший лейтенант ГБ, с 14.09.1938 по 04.1940;
 Филимонов Р. П., подполковник ГБ, с 07.04.1942 по 07.07.1945;
 Прокопьев Г. М., майор, с 27.02.1946 по 17.09.1947, упоминался 10.10.1945, ;
 Черкашин ?. ?., и. о. начальника — с 17.09.1947 — ?;
 Прокопьев Г. М., подполковник, ? — по 20.02.1951;
 Великанов И. М., майор — подполковник, с 20.02.1951 — не ранее 03.1958;
 Зуев ?. ?., майор, и. о. начальника, упоминался 29.05.1956;

Заместители начальника 
 Черноталов Ф. Я., с 07.04.1942 — ?;
 Лудченков П. М., подполковник внутренней службы, с 06.06.1953 — ?.

См. также 
 Заключённые Сиблага

Примечания

Литература 
 1928 год. Поездка И. В. Сталина в Сибирь. Документы и материалы // Известия ЦК КПСС. — М., 1991. — № 5. — С. 193, 196—199. ISSN: 0235-7097
 1937—1938 гг. Операции НКВД: Из хроники «большого террора» на томской земле. // Ред.коллегия тома: А. В. Большакова, В. И. Марков, И. В. Родионова, Б. П. Тренин (отв.редактор), Ю. Г. Удодов. — Томск—Москва: «Водолей Publishers», 2006. — 464 с. (Архивы Сибири. Под грифом «Секретно»). ISBN 5-902312-69-8.
 1940—1956. Невольные сибиряки: Сборник документов и материалов. // Серия «Из истории земли Томской». — Томск, 2001. — 349 с.
 80 лет назад вышло постановление, начавшее Большой террор [«Возникло соревнование — кто больше арестует»] // Портал «Газета.ру» (публицистика). Интервью с учёным Л. А. Лягушкиной, МГУ. — М., 2017. — 2 июля. —  www.gazeta.ru.
 Александров К. М. Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови: «Осужденным к расстрелу рубили головы топором» [интервью] // ИА «Лента.ру». / Корр. Андрей Мозжухин. — М., 2017. — 5 августа. —  www.lenta.ru.
 Белковец Л. П. «Большой террор» и судьбы немецкой деревни в Сибири (конец 1920-х — 1930-е гг.). — М., 1995. — 316 с.
 Боль людская. Книга Памяти томичей, репрессированных в 1930—1940-е и начале 1950-х годов: в 5 т. / сост.и ред. В. Н. Уйманов. — Томск: Управление ФСБ РФ по Томской области, 1991—1999.
 Бруль В. Депортированные народы в Сибири (1935—1965 гг.). Сравнительный анализ // Наказанный народ: по материалам конференции «Репрессии против российских немцев в Советском Союзе в контексте советской национальной политики». — М.: Звенья, 1999.
 Верт Н. Террор и беспорядок. Сталинизм как система. — М.: РОССПЭН, 2010. — 447 с.
 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1096. С. 39. Автограф. Письмо из Томска (Сиблаг) Е. П. Пешковой (1934).
 Год 1937. [сборник документов и материалов] // Серия «Из истории земли Томской» (ТГУ). — Томск, 1998. — 382 с.
 Гуманитарная экспедиция «Прощение и память» 2006—2007 гг.: [сборник материалов / ред.-сост. А. П. Хмелёва]. — Томск: издательство «Красное знамя», 2008. — 123 с., [12] л. ил.: цв. ил. — На обложке заглавие: Прощение и память (гуманитарная экспедиция).
 Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации. 1927—1932 гг. — М., 1989.
 Еловских В. Спецпереселенцы // Наш современник. — М., 1988., № 8.
 Жертвы политического террора в СССР. // Изд. 4-е, доп. — М.: Мемориал, 2007.  lists.memo.ru.
 Зачем был нужен сталинский террор // Публицистика на Лента.ру. — М., 2016. — 7 апреля. —  lenta.ru
 Земля первомайская [сборник научно-популярных очерков] / Отв.ред. Яковлев Я. А. — Томск: Изд-во Томского университета, 2001. — 550 с. — ISBN 5-7511-1395-0 —  elib.tomsk.ru (Первомайский район и прежний Пышкино-Троицкий район, история. Статья о ГУЛаге на территории района.)
 Земсков В. Н. «Кулацкая ссылка» в 30-е годы // Социологические исследования. — М., 1981. — № 10.
 Земсков В. Н. Судьба кулацкой ссылки // Отечественная история. — М., 1994. — № 1.
 Зыкова В. Г. Комендатура Сиблага // Средний Васюган — 300 лет: исторический очерк / Администрация поселения Средний Васюган; Проблемная науч.-исслед. лаборатория истории, археологии и этнографии Сибири при ТГУ / ред. В. П. Зиновьев. — Томск, 2000.
 Из истории земли томской 1917—1921. Народ и власть. Сборник документов и материалов // Серия «Из истории земли Томской» (ТГУ). — Томск, 1997. — ISBN 5-7137-0076-3.  iz-istorii-zemli-tomskoy.blogspot.ru
 Индекс уроженцев Беларуси, репрессированных в 1920—1950-е гг. в Западной Сибири [текст] / Архив Новейшей Истории при Общественном объединении «Диариуш»; авт.-сост. И. Кузнецов (Томск). — Медисонт — Мн.: Медисонт, 2002. — 239 с. — (Белорусский Индекс Репрессированных. Т. 1) — ISBN 985-6530-13-X. (электронное изложение: archive.ec)
 История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов. Собрание документов в 7 томах. — М.: РОССПЭН, 2004.
 Керсновская Е. А. Сколько стоит человек. — М.: «РОССПЭН», 2008. — 318 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-8243-1088-7. —  E-Reading.club (Личный взгляд автора (мемуары) на Сиблаг в Томской области.)
 Колыхалов В. А. Тот самый яр… [роман]. — М.: «Вече», 2014. — . ISBN 978-5-4444-2253-3
 Красильников С. А. Серп и Молох. Крестьянская ссылка в Западной Сибири в 1930-е годы. / С. Красильников, Институт истории СО РАН, [отв.редактор В. П. Данилов]. — М.: Росспэн, 2003. — 285[2] с., [4 л.] ил., фото.
 Кто испишет имена ваша…: из истории политических репрессий на территории Зырянского района Томского края / Зырянский краеведческий музей; [авт.-сост. Н. Е. Флигинских]. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014. — 136, [1] с.: ил. — 300 экз. — ISBN 978-5-7511-2271-3.
 Лекция начальника ГУЛАГа В. Г. Наседкина, предназначенная для слушателей Высшей школы НКВД СССР от 05.10.1945 // Документ ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 77. Лл. 66-108. Подлинник.  http://www.alexanderyakovlev.org/fond
 Лопатин Л. Н., Лопатина Н. Л. Коллективизация и раскулачивание в воспоминаниях очевидцев. — М., 2006. — 523 с.
 Лягушкина Л. А. Репрессии как элемент мобилизационного развития СССР 1930-х годов: к оценке информационного потенциала книг памяти // Труды кафедры новейшей истории России Челябинского государственного университета. Т.7. — Челябинск, 2013. С. 90—100.
 Лягушкина Л. А. Социальный портрет репрессированных в годы «Большого террора» (1937—1938 годы) в Алтайском крае и Северо-Осетинской АССР: сравнительный анализ баз данных по региональным Книгам памяти. // Материалы Международного молодёжного научного форума «Ломоносов—2012». — М.: «МАКС Пресс», 2012. —  lomonosov-msu.ru.
 Максименко А. В. Переворот в деревне (коллективизация: период 1926—1933 годы) // «Моя Колыбелька». —  astro.websib.ru, 2001—2016.
 Мифтахов, Ринат. На земле раскулаченных дедов (первоначальный вариант наименования: «На земле расстрелянных дедов»). [Интернет-публицистика с видеоматериалами] / Лента новостей ТВ2. — Томск: ТВ-2, 2016. — 3 декабря, 12:14 TSK. —  www.tv2.tomsk.ru
 Мучник В. М. Большой террор: деды и внуки // Интернет-портал ТВ-2. — Томск: ТВ-2, 2016. — 21 ноября. —  tv2.tomsk.ru
 Нарымская хроника. 1930—1945. Трагедия спецпереселенцев: Документы и воспоминания (составление и комментарии В. Н. Макшеева). Серия: Исследования новейшей русской истории. Выпуск 3. Под общей редакцией А. И. Солженицына. — М.: Русский путь, 1997. — 256 с.
 Наша малая Родина: Хрестоматия по истории Новосибирской области, 1921—1991 // Сост. В. И. Баяндин, В. А. Ильиных, С. А. Красильников, И. С. Кузнецов и др. / Материалы Государственного архива Новосибирской области. — Новосибирск: ЭКОР, 1997. — 768 с. — ISBN 5-85618-093-3 .
 Неизвестная Россия. XX век. Кн. 1. — М., 1992.
 Неизвестный Кузбасс. Тоталитарная система: палачи и жертвы [сборник архивных документов]. — Кемерово, 1995. — 251 с.
 Общероссийская электронная Книга Памяти «Репрессированная Россия» / Российская ассоциация жертв незаконных политических репрессий. — М., 2006. —  rosagr.natm.ru.
 Папков С. А. «Кулацкая операция» 1937—1938 гг. в Краснозерском районе Западно-Сибирского края // Сталинизм в советской провинции 1937—1938 гг. Массовая операция на основе приказа № 00447. — М.: РОССПЭН, 2009. — С. 844—860.
 Папков С. А. Обыкновенный террор. Политика сталинизма в Сибири. — М.: РОССПЭН, 2012. — 440 с.
 Папков С. А.. Сталинский террор в Сибири. 1928—1941. — Новосибирск, 1997.  http://providenie.narod.ru
 Петров Н. В., Кокурин А. И. ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. — М., 2000.
 Петров Н. В., Рогинский А. Б. «Польская операция» НКВД, 1937—1938 гг. // Репрессии против поляков и польских граждан. — М., 1997. — С. 22—43.
 Петров Н. В. Кто руководил органами госбезопасности, 1941—1954 [справочник] / Международное общество «Мемориал», РГАСПИ, Государственный архив РФ, ЦА ФСБ России. — М.: «Звенья», 2010. — 1008 с., ил. — ISBN 5-7870-0109-9. — Электронный ресурс (скан, *.pdf на library.khpg.org: (часть 1) и (часть 2)
 «По другому было и нельзя». Как потомки сотрудников НКВД оценивают деятельность своих родственников. // Портал «Лента.ру». —М., 2016. — 2 декабря. —  lenta.ru (фотографии времён ГУЛАГа).
 Покровский Н. Н. Старообрядческий рассказ о сталинских репрессиях // Возвращение памяти. Историко-публицистический альманах / Сост. И. В. Павлова. Вып. 2. — Новосибирск: Сибирский хронограф, 1994. — С. 198—211.
 Покровский Н. Н. Архивы Кремля. Политбюро и церковь. 1922—1925 гг. / Сост. Н. Н. Покровский, С. Г. Петров. [Кн. 1.]. — Новосибирск: Сибирский хронограф; — М.: РОССПЭН, 1997. — 597 с.
 Покровский Н. Н., Петров С. Г. Архивы Кремля. Политбюро и Церковь. 1922—1925 гг. Кн. 2. — М.: РОССПЭН; — Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. — 647 с.
 Покровский Н. Н. Документы по истории церкви (информационные сводки ГПУ 1922 г.) // Исторические записки. 2(120). Памяти академика И. Д. Ковальченко. — М.: Наука, 1999. — С. 319—337.
 Пшеничкин А. Я., Рихванов Л. П. Репрессированные геологи — выпускники и сотрудники Томского политехнического. // Известия Томского политехнического университета, Т.312. — Томск: ТПУ, 2008. — № 1. — С. 88—94.
 Разгон В. Н., Жданова Г. Д. Большой террор в ракурсе микроисторического исследования: репрессии в Солтонском районе Алтайского края в 1937—1938 гг. // Сибирские исторические исследования. — Томск: ТГУ, 2014. — № 3 (сентябрь).
 Росляков В. Н. (внук). Реабилитирован навечно. О судьбе русского героя двух войн И. П. Рослякове. // Районная газета «Авангард». — Усть-Пристань (Алтайский край), 2014. — 15 августа. — № 33 (8803). —  www.avangard-altai.ru
 Россия. XX век. История России. 1917—1940. Хрестоматия. — Челябинск, 1994.
 Савин А. И. Репрессии в отношении евангельских верующих в ходе кулацкой операции НКВД // Сталинизм в советской провинции 1937—1938 гг. Массовая операция на основе приказа № 00447. — М.: РОССПЭН, 2009. — С. 303—342.
 Самосудов В. М. Большой террор в Омском Прииртышье. — Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.
268 с.
 Самосудов В. М. Спецпереселенцы как особая социальная категория советского общества 30-50-х годов / Вопросы истории и литературы. — Омск, 1995.
 Самосудов В. М. Принудительный труд при построении социализма / По страницам российской истории. — Омск, 1996.  www.uni-altai.ru
 Сибирь и ссылка: История пенитенциарной политики Российского государства и Сибирь XVIII—XXI веков. — Иркутск: изд-во ИрГУ, 2007.  www.penpolit.ru
 Соколов Д. В. Трагедия и подвиг сибирского крестьянства. — М., 2009.  d-v-sokolov.livejournal.com
 Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1930—1945. — Новосибирск: Наука, 1992, 1993, 1994, 1996.
 
 Тепляков А. Г. «Непроницаемые недра»: ВЧК—ОГПУ в Сибири, 1918—1929 гг. — М.: АИРО-XXI, 2007.
 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927—1939: Документы и материалы. — М.: РОССПЭН, 2000.
 ТомсАсинЛаг // Энциклопедия Томской области — Томск, 2009. — Т.2. — С. 788—789.
 Фаст М. В., Фаст Н. П. Нарымская голгофа. Материалы к истории церковных репрессий в Томской области в советский период. — Томск, 2004.  http://providenie.narod.ru
 Углов, Николай (писатель Николай Владимирович Кузнецов). Солёное детство в зоне. [Автобиографический роман о жизни в Сибири детей и подростков, репрессированных в спецкомендатуры]. / В 2-х книгах. — Кисловодск, 2013. —  elan-kazak.ru
 Углов, Николай (писатель Николай Владимирович Кузнецов). Солёное детство в зоне набирает обороты. [Автобиографическая книга о жизни спецпереселенцев в Шегарской спецкомендатуре НКВД/МВД СССР. — Кисловодск, 2014.
 Углов Н. В. Детство в ГУЛАГе: [автобиографический роман по детским дневникам автора]. / 3-е перераб.издание книги «Солёное детство в зоне». — Кисловодск: Седьмое небо, 2015. — 432 с.: портр.
 Уйманов В. Н. Ликвидация и реабилитация: политические репрессии в Западной Сибири (конец 1919—1941 гг.). — Томск: Томский государственный университет, 2012. — 562 с. —  vital.lib.tsu.ru.
 Уйманов В. Н. Массовые репрессии в Западной Сибири (1919—1941 гг.) и кампании по реабилитации репрессированных [автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора исторических наук: 07.00.02] / Уйманов Валерий Николаевич. — Томск: [б.и.], 2013. —  vital.lib.tsu.ru.
 Уйманов В. Н. Национальный состав репрессированных на территории Западной Сибири в 1931—1941 гг. / Уйманов Валерий Николаевич // Вестник Томского государственного университета. — Томск: издательство Томского университета, 2012. — № 357. — С. 105—110. —  vital.lib.tsu.ru.
 Уйманов, Валерий Николаевич. Пенитенциарная система Западной Сибири (1920—1941 гг.) / В. Н. Уйманов; Федер.служба исполн.наказаний, Кузбасс.ин-т, Томский филиал. — Томск: Издательство Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2011. — 328, (1) с.; 20 см. — Библиогр.: с. 308—328.
 Уйманов В. Н. Репрессии. Как это было… [Массовые репрессии в Западной Сибири в конце 1920-х — начале 1950-х годов]. / Под ред. Ю. В. Куперта. — Томск: Издательство Томского университета, 1995.
 Фёдорова, Евгения. На островах ГУЛАГа. Воспоминания заключённой. / Евгения Федорова. — М.: Альпина, 2012. — ISBN 978-5-9614-2903-9
 Шулбаева, Ася. Одно имя, одна жизнь, один знак [Память о репрессированных в Томске: акция «Последний адрес»] // портал «ВТомске.ру». — Томск, 2016. — 16 августа. —  news.vtomske.ru.
 Эпплбаум Э. ГУЛАГ. Паутина Большого террора. (Anne Applebaum. GULAG. A History. — New York, 2003.) — М.: Московская школа политических исследований, 2006. — 608 с., илл.
 Юнге М., Биннер Р. Как террор стал «большим». — М.: АИРО-ХХ, 2003. — 352 с.
 Юнге М., Жданова Г. Д. Проведение карательной акции в Солтонском районе Алтайского края // Массовые репрессии в Алтайском крае, 1937—1938 гг. Приказ № 00447. — М.: РОССПЭН, 2010. — С. 556—578.
 Яковенко М. М. Агнесса. — М., 1997.

Ссылки 
 «Система исправительно-трудовых лагерей в СССР». Составитель М. Б. Смирнов М.: Звенья, 1998.
 История УИС области. ГУФСИН России по Кемеровской области
 Карагодин Степан Иванович, История крестьянина в Русской Википедии. См.также: Расследование в отношении судьбы КАРАГОДИНА Степана Ивановича, который родился в 1881 году, убит сотрудниками НКВД СССР 21 января 1938 года.
 Некоторые из материалов по томскому НКВД, 1936—1937 гг.
 Операции НКВД: Из хроники большого террора на томской земле 1937—1938 гг.
 Репрессированные священники России. (2015)
 Сообщение Б. Н. Евстратова о репрессированном Н. И. Елистратове
 Сравнение характеристик смертности в концентрационных лагерях (1930-е — 1940-е)
 Фотографии из спецкомендатур Нарымского края, 1930-е.
 Сиблаг

Лагеря ГУЛАГа
Сиблаг
XX век в Томской области
История Новосибирской области
XX век в Кемеровской области